Walpurgisnacht steht für:

 Walpurgisnacht, ein traditionelles nord- und mitteleuropäisches Fest am 30. April
 Walpurgisnacht (Ernst Barlach), einen Roman von Ernst Barlach
 Walpurgisnacht (1935), schwedischer Film von Gustaf Edgren (deutscher Alternativtitel: Die Sünde wider das Leben, Originaltitel: Valborgsmässoafton)
 Unternehmen Walpurgisnacht, ein Evakuierungsunternehmen der deutschen Kriegsmarine im März 1945 in der Schlacht um Ostpommern.
 Walpurgisnacht – Die Mädchen und der Tod, einen zweiteiligen Fernsehfilm aus dem Jahr 2019